Bencheikh ist der Familienname folgender Personen:
 Loudmilla Bencheikh (* 2001), französische Tennisspielerin
 Mourad Bencheikh (* im 20. Jahrhundert), algerischer Diplomat
 Soheib Bencheikh (* 1961), französischer islamischer religiöser Führer und Autor